Det finns fler artiklar om personer med namnet Gösta Carlsson:

 Gösta Carlson (ingenjör) (1887–1959)
 Gösta Carlsson (tävlingscyklist) (1906–1992)
 Gösta "Pollenkungen" Carlsson, företagare (1918–2003)
 Gösta Carlsson (sociolog) (1919–2015)
 Gösta Carlsson (handbollsspelare) (1938–2005)
 Gösta Carlsson (fotbollstränare)
 Gösta Carlson (författare) (1927–2017)

Se även 
 Gösta Ekspong (1922–2017, tidigare Carlson)